Wet Asses ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Labels Jules Jordan Video. Die Reihe wurde mehrfach mit dem AVN Award ausgezeichnet.
Seit 2013 wurden sechs Folgen der Reihe gedreht. Die Reihe zeigt Analverkehr und Darstellerinnen mit großem Gesäß. Der Regisseur William H. drehte auch die Reihe Big Wet Asses bei Elegant Angel bevor er zu Jules Jordan Video wechselte.

Darstellerinnen 
 Wet Asses 1 (2013): Sheena Shaw, Bailey Blue, Mischa Brooks, Gabriella Paltrova, Skin Diamond
 Wet Asses 2 (2013): Jada Stevens, Remy LaCroix, Lily LaBeau, AJ Applegate, Veruca James
 Wet Asses 3 (2014): Anikka Albrite, Chanel Preston, Vicki Chase, Phoenix Marie, Holly Michaels
 Wet Asses 4 (2014): Gracie Glam, Jillian Janson, Carter Cruise, Zoey Monroe, Kiara Mia
 Wet Asses 5 (2015): Isabella De Santos, Abella Danger, Amirah Adara, Kelsi Monroe
 Wet Asses 6 (2016): Ryan Conner Abby Lee Brazil, Karmen Karma, Marsha May

Auszeichnungen 
 2014: AVN Award – Best New Series
 2014: XRCO Award – Best Gonzo Series
 2015: AVN Award – Best Anal Series
 2015: AVN Award – Best Big Butt Release (Wet Asses 4)

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film